Ferrovia Porrettana – linea ferroviaria che collega Bologna e Pistoia
 Strada statale 64 Porrettana – strada statale italiana che unisce Pistoia e l'alta Toscana all'Emilia-Romagna